

Cinema 
Rancid – film del 2004 diretto da Jack Ersgard

Musica 
Rancid – gruppo musicale punk statunitense
Rancid – EP dei Rancid del 1992
Rancid – album dei Rancid del 1993
Rancid – album dei Rancid del 2000